

Televisione
 Brookside (soap opera)

Geografia

Canada
 Brookside (Alberta)
 Brookside (Nuova Scotia)

Stati Uniti
 Brookside (Alabama)
 Brookside (California)
 Brookside (Colorado)
 Brookside (Delaware)
 Brookside (New Jersey)
 Brookside (Ohio)
 Brookside Village (Texas)